Gripopterygoidea är en överfamilj av bäcksländor. Enligt Catalogue of Life omfattar Gripopterygoidea 307 arter uppdelade på de två familjerna Austroperlidae och Gripopterygidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Gripopterygoidea